Tête de lecture peut désigner :
 un élément servant à la lecture mécanique d'enregistrement sonore, via une aiguille, sur un gramophone, un phonographe ou un dispositif de lecture de disque microsillon ;
 une tête de lecture sur les dispositifs d'enregistrement à bande magnétique, comme ceux utilisant une cassette audio, utilisée dans les magnétophones ou une cassette vidéo, utilisée dans les magnétoscopes ;
 une tête de lecture pour les disques souples électromagnétiques (comme les disquettes) ;
 la tête de lecture à technologie GMR utilisée sur les disques durs électromécaniques.